Га́ршин — русская фамилия. Известные носители:

 Гаршин, Владимир Георгиевич (1887—1956) — учёный-патологоанатом, член АМН СССР (с 1945). Племянник писателя Всеволода Гаршина.
 Гаршин, Всеволод Михайлович (1855—1888) — русский писатель, поэт и художественный критик.
 Гаршин, Евгений Михайлович (1860—1931) — русский педагог, литератор, критик, общественный деятель, издатель. Брат писателя Всеволода Гаршина.
 Гаршин, Иван Порфирьевич (1923—1995) — разведчик, полный кавалер ордена Славы.
 Гаршин, Михаил Георгиевич (1882—1942) — капитан 1-го ранга. Секретарь при Вдовствующей Королеве эллинов (Ольге Константиновне).
 Гаршин, Павел  Владимирович (1914—1967) — артиллерист, полный кавалер ордена Славы.

 Гаршина, Анастасия Васильевна (1925—2018) —  советская и российская актриса, педагог.